Strong Enough – singolo di Sheryl Crow del 1994, dall'album Tuesday Night Music Club
 Strong Enough – singolo di Cher del 1999, dall'album Believe
 Strong Enough – album di Travis Tritt del 2002
 Strong Enough – traccia dell'album Before I Self Destruct di 50 Cent del 2009